Meadville puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Meadville (Misisipi)
Meadville (Misuri)
Meadville (Pensilvania)